Brokaw ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Brokaw (* ?), US-amerikanischer Rockmusiker
 Irving Brokaw (1870–1939), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Tom Brokaw (* 1940), US-amerikanischer Journalist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brokaw (Illinois)
 Brokaw (Ohio)
 Brokaw (Wisconsin)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brokaw Site, in St. Clairsville, Ohio, ID-Nr. 76001371
 Brokaw-McDougall House, in Tallahassee, Florida, ID-Nr. 72000333
 Norman Brokaw House, in Kaukauna, Wisconsin, ID-Nr. 84003754